La Fuerzas Armadas de la Unión Europea comprenden las diversas fuerzas armadas nacionales de los Estados de la Unión de los 27, ya que el ámbito de la política de defensa se ha mantenido básicamente en el ámbito de los estados-nación. La integración europea sin embargo, se ha profundizado en este campo en los últimos años, con la elaboración de una rama de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para la Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (PESC), así como la creación de las distintas fuerzas internacionales en torno a la defensa de la UE. Una serie de operaciones militares de la PCSD han sido desplegadas en los últimos años. La principal alianza militar en Europa sigue siendo la OTAN, que incluye 21 de los estados miembros de la UE, así como otros países europeos (incluyendo al Reino Unido, antiguo miembro de la Unión), Estados Unidos y Canadá.

El Tratado de Lisboa extendió la disposición a la cooperación reforzada para que estuviera disponible para su aplicación en el ámbito de la defensa. Este mecanismo permite que un número mínimo de Estados miembros pueda profundizar la integración en el marco institucional de la UE, sin la necesidad de la participación de los Estados miembros reticentes.

Autonomía estratégica

Un ejército europeo 
A pesar de los avances hechos en política europea de defensa y seguridad, sigue sin existir un ejército puramente europeo. Esto es, una fuerza militar apoyada y financiada por los Estados miembros de la Unión Europea, y que actuaría directamente bajo las directrices de la UE. 

La discusión y creación de una armada europea ha sido siempre un tema de difícil discusión, principalmente, por la existencia de otros cuerpos de seguridad dependientes de los estados-nación o de organismos internacionales, como es el caso de la OTAN. Otro aspecto de difícil debate lo constituye el propio papel que desempeñaría la fuerza armada europea. Además de todo ello, una cuestión que queda sin resolver es la de quién lideraría dicho cuerpo, y cómo lo llevaría a cabo. 

A pesar de la falta de claridad, los federalistas europeos apoyan su creación. Según este movimiento, Europa debería poseer su propio ejército para aprovechar la oportunidad de aumentar el valor añadido en su defensa y, sobre todo, garantizar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Por otro lado, además de permitir una reducción en gastos en defensa, mediante la puesta en común de consumos militares, esta iniciativa estaría a disposición permanente de las Naciones Unidas y, por lo tanto, permitiría acceder a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La canciller alemana Angela Merkel destacó en 2017 la necesidad de crear un ejército europeo manifestando que desde el punto de vista de algunos de los socios de la UE no existe una «garantía eterna» para la cooperación militar con los europeos.

Fuerzas navales de Europa

Véase también 
 Europa de las dos velocidades
 Refundación de la Unión Europea

Referencias 

Fuerzas armadas de la Unión Europea
Federalismo europeo
Seguridad Común de la Unión Europea
Relaciones internacionales de la Unión Europea